Partner als Beteiligte, Partnerschaft als Gesamtheit bezeichnet:
 Partnerschaft, sexuell-soziale Beziehung
 die Inhaber einer Partnerschaftsgesellschaft (Deutschland), zum Beispiel einer Sozietät, in der sich Angehörige freier Berufe zur Ausübung ihrer Tätigkeit zusammenschließen
 Public Private Partnership, eine Form der Durchführung von öffentlichen Aufgaben durch private Unternehmen

Partner steht für:
 Hanomag Partner, PKW-Prototyp (1951)
 Partner (1968), italienischer Film von Bernardo Bertolucci (1968)
 Partner (2008), indischer Film (2008)
 Partner (Band), kanadische Indie-Rock-Band
 Peugeot Partner, PKW-Modell
 Partner (Motorsägen), schwedischer Kettensägenhersteller, Marke von Elektrolux, 1977 von Husqvarna aufgekauft

Siehe auch:

 Die Partner, deutsche Kriminalfernsehserie (1995–1996)
 Der Partner, Begriffsklärung
 Partners, Begriffsklärung